De Grand Prix-wegrace van Japan 1998 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 5 april 1998 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie